Fraga pode referir-se a:

 Fraga (Huesca) - municipio espanhol na província de Huesca
 Manuel Fraga Iribarne - político espanhol
 Fraga (San Luis) - localidade argentina na província de San Luis
 Penhasco - forma de relevo.
 Fraga (Caraá) -  vilarejo da cidade de Caraá, Rio Grande do Sul
Desambiguação